H. P. Lovecraft puede referirse a:

 H. P. Lovecraft, escritor estadounidense de terror y ciencia ficción.
 H. P. Lovecraft, banda estadounidense de rock psicodélico.
 H. P. Lovecraft, primer álbum homónimo de la banda de los años 60, H. P. Lovecraft.